Sukcese (řada, posloupnost, následovnictví – z latinského ) může být:

 sukcese (právo) neboli právní nástupnictví – právní pojem
 sukcese (mezinárodní právo) 
 sukcese (ekologie) – vývoj ve složení společenstev v ekosystému
 sukcese (geologie) – časová posloupnost hornin nebo vrstev
 apoštolská sukcese neboli apoštolská posloupnost – teologický pojem